525 км, 525-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 525 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 204925
 525 км — недействующий остановочный пункт на линии Резекне 1 — Даугавпилс-Шкирошанас, Латвийская железная дорога. Код 113641